Die South Africa Sevens 2000 waren die zweite Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers South Africa Sevens. Das Turnier fand am 18. und 19. November statt. Im Finale gewann Neuseeland 34:5 gegen Fidschi und gewann das Turnier damit zum ersten Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den South Africa Sevens 2000 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 South Africa Sevens 2000 auf rugby7.com
 South Africa Sevens 2000 auf worldrugby.org

Rugby 2000
Sportveranstaltung in Durban
2000